Odon – imię
 Odon – miasto w USA, w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Odon (ok. 860-898) – władca Franków
 Odon (1141/1149-1194) – książę wielkopolski
 Odon – rzeka we Francji